Список флагов муниципальных образований Амурской области Российской Федерации.

На 1 января 2021 года в Амурской области насчитывалось 208 муниципальных образований — 9 городских округов, 6 муниципальных округов, 14 муниципальных районов, 11 городских и 168 сельских поселений.

Флаги городских округов

Флаги муниципальных округов

Флаги муниципальных районов

Флаги сельских поселений

Упразднённые флаги

Примечания 

Амурская